

Юмагузіно — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Юмагузіно — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Юмагузіно — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан